Верхний Кивач — озеро на территории Найстенъярвского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,6 км², площадь водосборного бассейна — 16,6 км². Располагается на высоте 111,6 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая; вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега озера каменисто-песчаные.

Верхний Кивач имеет сток в озеро Кивач, откуда вытекает река Кивач‎, впадающая в Сямозеро.

В озере расположены несколько безымянных островов различной площади.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Суоёки — расположен в 10 км к западу от озера.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000016993.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Сямозера
Озёра Суоярвского района